Příjmení Magomedov nosí více významných osobností:

 Džamaladdin Magomedov (* 1989) – ruský zápasník–volnostylař avarské národnosti
 Gasan Magomedov (1994–2015) – ruský fotbalový záložník
 Chadžimurad Magomedov (* 1974) – ruský zápasník – volnostylař avarské národnosti
 Islam Magomedov (* 1991) – ruský reprezentant v řeckořímském zápase
 Magomed Magomedov – více osob
 Siražudin Magomedov (* 1987) – ruský zápasník–judista avarské národnosti
 Šechmad Magomedov (* 1990) – ruský zápasník–judista avarské národnosti
 Zelimchan Magomedov (* 1972) – reprezentant Ruska a Turecka v judu

Externí odkazy